Хэ́зер Сти́венс (; , ) — американская .

Биография 
Хэзер Стивенс родилась 3 ноября 1971 года в США.

Хэзер начала кинокарьеру в 1994 году. Стивенс наиболее известна ролью Линдси Дрейк из криминального телесериала «Забытые», где она играла с 2009-го по 2010-й год наряду с Кристианом Слейтером. Всего она сыграла более чем в сорока фильмах и телесериалах, с 1997 года также озвучивает видеоигры.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США